Flock () — браузер, особенностью которого является интеграция социальных сетей и Веб 2.0 в пользовательский интерфейс.

Ранние версии Flock использовали браузерный движок Gecko от Mozilla. Версия 2.6.2, выпущенная 27 января 2011 года, была последней, основанной на Firefox.

Начиная с версии 3 Flock основан на Chromium и использует движок WebKit.

Flock был доступен для бесплатной загрузки и поддерживал платформы Windows, macOS, Linux и FreeBSD.

В январе 2011 года Flock Inc. был приобретён компанией Zynga, занимающейся созданием социальных игровых приложений. Начиная с 26 апреля 2011 года для упомянутого программного обеспечения более не будут выпускаться патчи и обновления. Во избежание проблем с информационной безопасностью, пользователям Flock рекомендовано сделать выбор в пользу Firefox либо Google Chrome. Сообщается, что причиной сворачивания проекта послужил переход команды разработчиков браузера под крыло компании Zynga для разработки игр.

Возможности 
 «drag-and-drop» — возможность работать с браузером, перетаскивая его элементы управления и элементы веб-страницы;
 расширенные средства работы с RSS;
 как замена обычным закладкам используются социальные закладки Delicious;
 использование сервиса Technorati для ключевых слов (см.: фолксономия);
 интеграция с социальными сетями, такими как Facebook, Twitter, LinkedIn;
 простой поиск фотографий и видео по YouTube, Flickr (в том числе и для публикации картинок в блогах), truveo.com;
 Webmail — интеграция с Gmail, Yahoo! Mail и AOL Mail;
 загрузка фотографий, поддерживаются: photobucket.com, picasaweb.google.com, piczo.com;
 онлайн-хранение закладок на delicious.com и ma.gnolia.com, возможность обмениваться закладками (Shared Bookmarks) и держать их на FTP (Remote Bookmarks).

Награды 
 Open Web Award в 2007 году;
 Webby Awards в 2008 году;
 SXSW в 2008 году;
 Eddy Winner в 2008 году.

Примечания

Ссылки 

 

 Обзоры
 
 
 
 

Кроссплатформенное программное обеспечение
Браузеры под POSIX-системы
Браузеры на движке Webkit
Инструменты для блогинга
«Твиттер»-клиенты
Социальный веб
Программы, разработка которых прекращена
Переносимые приложения
Браузеры на базе Chromium